Axel Tischer – wrestler tedesco 
 Janine Tischer – bobbista tedesca
 Simon Tischer – pallavolista tedesco